Kolchosnoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Kolchosnoje (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk der Oblast Kaliningrad (Krauleidszen, 1936–1938 Krauleidschen, 1938–1946 Schöppenfelde, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Kolchosnoje (Sachalin) in der Oblast Sachalin